Oklahoma es un estado de los Estados Unidos.

Oklahoma también puede referirse a:

 Oklahoma City, la capital y la mayor ciudad del estado de Oklahoma.
 El condado de Oklahoma, cuya sede de condado es Oklahoma City.
 La Universidad de Oklahoma, universidad pública situada en Norman en la parte central del estado de Oklahoma.
 Oklahoma (Pensilvania), borough ubicado en el condado de Westmoreland en el estado estadounidense de Pensilvania.
 Oklahoma!, comedia musical escrita por el compositor Richard Rodgers.
 Oklahoma!, película de 1955, basada en la comedia musical de compositor Richard Rodgers.
 USS Oklahoma (BB-37), buque de la Armada de los Estados Unidos.